II. Theodórosz (?–897) római pápa
II. Theodórosz (1221/2–1258) nikaiai császár
II. Theodórosz (1394/9–1448) moreai despota, II. Manuél bizánci császár negyedszülött fia

Hasonló névvel
II. Tevodrosz etióp császár
II. Teodór enoszi uralkodó
II. Teodór konstantinápolyi pátriárka
II. Teodor kopt pápa
II. Torosz örmény fejedelem
II. Fjodor orosz cár